Усть-Илыч — село в Троицко-Печорском районе республики Коми, центр сельского поселения Усть-Илыч.

Основано примерно в первой половине XVIII века, упоминается с 1784 года как деревня Усть-Илыцкая в 4 двора с 29 жителями (18 женщин и 11 мужчин). В 1859 году в д. Ылыдздіне (Илыч-Дин) уже насчитывается 15 дворов и 104 жителя (46 мужчин, 58 женщин). В 1893 году построена церковь во имя Иоанна Предтечи в деревянном исполнении, автор проекта и архитектор которой Парийский. К приходу этой церкви были закреплены деревни: Антон, Максим, Габо, Сарьюдин — по реке Илыч; Мамыль, Якша — по Печоре. К началу 1901 года село носит название Усть-Ылыч. В 1926 году в селе уже 47 дворов, 163 жителя (69 мужчин, 94 женщины). В 1930 году в селе имелась пароходная стоянка. В 1947 году село переименовано в Усть — Илыч. В селе были магазин, склады, управа, где помещались почта, библиотека, позже лечебница.

В 1899 году в селе открылась церковно-приходская школа, в которой учились не только дети из Усть-Илыча, но и с верховьев Печоры: Мамыля, Якши и других.

В 1921 году в селе открылась начальная школа, в 1930-е годы в Усть-Илыче образовался колхоз «Сталинец». В 1950 году в стране прошла кампания укрупнения колхозов, и «Сталинец» (Усть-Илыч) и «Пионер» (Усть-Ляга) соединились в один колхоз «Правда», председателем которого стал Бажуков Александр Виссарионович. Колхоз был не бедным: молочное стадо в 100—150 голов; телят, овец, рабочих лошадей и жеребцов до 200 голов. Сажали ячмень, овес, рожь, капусту, картофель, морковь, лук и даже огурцы. Но работники колхоза жили бедно. С 1961 года колхоз был преобразован во II отделение совхоза «Приуральский», который прекратил свою деятельность в начале 90-х годов. В

В 1937 году на территории Усть-Илычского сельсовета появились лесоучастки, в которых работали и жили сосланные немцы, румыны, позднее литовцы, эстонцы и т. д. На основе лесоучастков был организован в феврале 1953 года Верхне-Печорский леспромхоз, первым директором которого стал Страшко Федор Николаевич. Село в это время стало быстро разрастаться, резко возросла численность населения. Рядом с деревней вырос промышленный поселок.

В 1935 году в селе открылся ФАП, первым фельдшером которого был Чувьюров Николай Васильевич. 1 апреля 1955 года была открыта участковая больница, рассчитанная на пять коек. в 1997 году участковая больница была реорганизована во врачебную амбулаторию. В настоящее время в Усть-Илычский врачебный участок входит два ФАПа в Мишкинь-Ель и Палью.

Так же в годы появилась электростанция, столовая, участковая больница, школа-восьмилетка, ставшая средней в 1965 году. Были построены новый Дом культуры, школа, новое здание детсада. В 1991 году в центре села было построено новое здание административного центра.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 Троицко-Печорский район. Администрации поселений
 Необычное село Усть-Илыч: домовины старообрядцев и падеж крыс

Населённые пункты Троицко-Печорского района